

Geografia 
 Juan Díaz – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di Antón, provincia di Coclé
 Juan Díaz – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di Panama, provincia di Panama

Persone 
 Juan Díaz – pugile messicano
 Juan Díaz – taekwondoka venezuelano
 Juan Díaz – teologo spagnolo
 Juan Díaz Canales – fumettista e sceneggiatore spagnolo
 Juan Díaz de Solís – esploratore spagnolo
 Juan Alberto Díaz – calciatore salvadoregno
 Juan David Díaz – calciatore colombiano
 Juan de Torrezar Díaz Pimienta – generale e amministratore coloniale spagnolo
 Juan Manuel Díaz Martínez – calciatore uruguaiano

Altro 
 Juan Diaz – personaggio di Holly e Benji